SJO – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Juan Santamaría di San José (Costa Rica)
 sjo – codice ISO 639-3 della lingua xibe